Toho (filmstudio), een grote Japanse filmstudio,  
 Toho (Fukuoka), een gemeente in het district Asakura in de prefectuur Fukuoka, Japan,